Új Szó (1929–1933) pozsonyi baloldali irodalmi folyóirat
Új Szó (1935–1936) marosvásárhelyi irodalmi, társadalmi és gazdasági szemle
Új Szó pozsonyi napilap (1948–)

Hasonló:
 Temesvári Új Szó 1989–1994 között Temesváron megjelent napilap